

Geografia 
Italia
 Carretto – frazione di Cairo Montenotte, in provincia di Savona

Persone 
 Carlo Carretto – religioso italiano
 Felice Carretto – nobile italiano

Trasporti 
 Carretto – veicolo o dispositivo per trasporto
 Carretto siciliano